Stigmopeltis är ett släkte av svampar. Stigmopeltis ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Stigmopeltis